Алекса́ндр Оме́льченко:
 Омельченко, Александр Александрович (1938—2021) — 6-й городской голова Киева, Герой Украины.
 Омельченко, Александр Константинович (род. 1983) — российский футболист, полузащитник.
 Омельченко, Александр Николаевич (1907—1988) — советский учёный в области горной механики и маркшейдерии.